Masinissa I, rei de Numídia del 202 al 148 aC
 Masinissa II, rei de Numídia esmentat entre el 82 i el 46 aC.